Grove City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grove City (Florida)
Grove City (Minnesota)
Grove City (Ohio)
Grove City (Pennsylvania)